Сезон 1967/68 стал для «Манчестер Юнайтед» 66-м сезоном в Футбольной лиге и 23-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии. По итогам сезона «Юнайтед» впервые в своей истории выиграл Кубок европейских чемпионов, также став первым английским клубом, выигравшим этот турнир. В чемпионате команда заняла 2-е место, на два очка отстав от «Манчестер Сити».

Главным героем сезона стал североирландский игрок Джордж Бест, забивший 32 гола во всех турнирах и получивший по итогам сезона «Золотой мяч» и награду «футболист года» по версии Ассоциации футбольных журналистов.

Ещё четверо игроков «Юнайтед» забили в сезоне десять и более голов: Бобби Чарльтон (20), Брайан Кидд (17), Джон Астон (11) и Денис Лоу (10).

Суперкубок Англии 

12 августа 1967 года «Юнайтед» начал сезон с матча на Суперкубок Англии против «Тоттенхэм Хотспур» на «Олд Траффорд». Двумя голами в ворота «шпор» отметился Бобби Чарльтон, а Денис Лоу забил третий. Однако «Тоттенхэм» также забил три мяча, и матч завершился вничью со счётом 3:3. Такой результат означал, что Суперкубок стал раздёленным, и каждый из клубов хранил его на протяжении шести месяцев.

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок европейских чемпионов

Статистика игроков 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1967/68 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1967/1968
Манчестер Юнайтед
1968